Voio (griechisch Βοΐο) ist der Name 

 eines Bergmassivs im Pindos-Gebirge in Griechenland, siehe Voio (Berg)
 einer Gemeinde im griechischen Westmakedonien, siehe Voio (Gemeinde)
 einer ehemaligen griechischen Provinz; ihr Gebiet entspricht dem der Gemeinde: Voio (Gemeinde)